Ваньовський, Ваневський, Ванівський
Ваневський
 Ваневський Володимир Львович (1920—2005) — піонер анестезіології–реаніматології в Росії, професор.
Ваньовський
 Ваньовський Михайло Васильович (Ванівський) — український хореограф, народний артист УРСР.

Див. також 
 Ванновський

Прізвища